Ел Гладијадор има више значења:

 Ел Гладијадор (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Гладијадор (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику